K57 ou K.57 peut faire référence à :
 Diverticulose de l'intestin, d'après la classification internationale des maladies ;
 Roselys (K 57), une corvette des Forces navales françaises libres ;
 Sonate K. 57, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres